La Coupe d'Algérie de football 1964-1965 voit la victoire du MC Saïda, qui bat l'ES Mostaganem en finale.

C'est la  Coupe d'Algérie remportée par le MC Saïda et c'est la  que l'ES Mostaganem atteint la finale de cette compétition.

tour régional

tour régional

régional

régional

Soixante-quatrièmes de finale 
 régional le dimanche

Trente-deuxièmes de finale  
Date des matchs du  tour pour la ligue du centre est le .

Date des matchs du  et avant-dernier tour régional pour la ligue de l'Ouest (LOFA Oran) est le .

(*) Le NAC appelé communément Nadjah est le club de la ville nouvelle d'Oran dite Médina Jdida fief, entre autres, de l'ASMO.

Seizièmes de finale 
Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le dimanche  

(*) La Marsa-CRT a été rejoué le 24/12/1964 après que les deux équipes ont fait match nul 0 à 0 sur le même terrain le 13/12/1964..

(**) match arrêté à la  minute, l'OMA qualifiée

Huitièmes de finale ( 1er tour national ) 

Les matchs des quarts de finale se sont joués le

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués le dimanche  .

(*) Le MCS se qualifié par forfait à la suite de la suspension du MCA depuis le  après les incidents survenus lors du match MCA-MCO de la  journée du championnat.

Demi finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués le dimanche

Finale

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1964-1965
 Championnat d'Algérie de football D2 1964-1965

Coupe d'Algérie de football
Algerie
Sport en Algérie en 1964
1965 en Algérie